«17» — третий сборник лучших хитов пуэрто-риканского певца Рики Мартина, в который вошли семнадцать самых успешных песен  за семнадцатилетнюю на тот момент карьеру певца. Сборник был выпущен на лейблах Sony BMG Norte и Columbia 18 ноября 2008. Также, в 2011 году был выпущен обновлённый сборник «17: Greatest Hits», но продавался исключительно на территории Великобритании. В сборник ни вошло ни одной новой песни, лишь некоторые хиты были представлены ремиксами. В основном альбом состоит из испаноязычных песен. «17» попал в топ-10 альбомов в Аргентине и Мексике, достиг шестнадцатой строки в Испании, девятнадцатой в  Греции и двадцать первой в Top Latin Albums в США.

Список композиций

Австралийская версия

Чарты

Чарты

Годовые чарты

История релиза

Примечания 

Видеоальбомы Рики Мартина
Сборники 2008 года